Motorola Moto E – smartphone del 2014
 Motorola Moto E – smartphone del 2015